Pont de Sèvres – ponte sulla Senna tra Boulogne-Billancourt e Sèvres
 Pont de Sèvres – stazione della Metropolitana di Parigi